Епи́скоп Григо́рий (в миру граф Ю́рий (Гео́ргий) Па́влович Гра́ббе; 8 (21) апреля 1902, Санкт-Петербург, Российская империя — 24 сентября (7 октября) 1995, , Нью-Джерси, США) — епископ Русской православной церкви заграницей, один из главных идеологов РПЦЗ, оказывавший влияние на её решения с начала 1930-х до начала 1990-х годов. Автор апологетических сочинений по истории РПЦЗ, а также работ церковно-канонического, исторического и мемуарного характера; непримиримый критик Московской патриархии и коммунистического режима в СССР. Как отмечает историк Андрей Кострюков, «работы этого автора, знавшего ситуацию в РПЦЗ изнутри, помогают понять, чем обосновывали свою позицию зарубежные иерархи. Однако епископ Григорий также не избежал предвзятости».

С 1931 году он трудился при Синоде РПЦЗ как мирянин, в 1946 году стал священником. Особенно значительным влиянием он пользовался в годы правления третьего первоиерарха РПЦЗ митрополита Филарета (Вознесенского), по воле которого в 1979 году был возведён в сан епископа. Известен и целым рядом сомнительных поступков, среди которых браковенчание самозванца Михала Голеневского (1922—1993), выдававшего себя за цесаревича Алексея Николаевича. Известна также неприглядная роль в судебном процессе против святителя Иоанна (Максимовича). В январе 1986 года, при избрании митрополита Виталия (Устинова) первоиерархом РПЦЗ, был уволен на покой, но, пользуясь своим авторитетом старейшего архиерея РПЦЗ, многолетнего правителя дел Синодальной канцелярии и специалиста по каноническому праву, продолжал оказывать влияние на решения Синода РПЦЗ.

Биография 
Сын полковника графа Павла Михайловича Граббе и жены его Анастасии Георгиевны Демидовой. Родился в Петербурге, крещён 15 апреля 1902 года в церкви лейб-гвардии Кавалергардского полка. Правнук поэта Алексея Хомякова. Младшая сестра Нина — в монашестве игумения Магдалина, настоятельница Леснинского монастыря РПЦЗ (Провемон, Франция).

В 1917 году окончил 6-й класс гимназии в Кисловодске, куда переселился его отец.

В 1920 году вместе с родителями эмигрировал в Константинополь, затем в Белград, где в 1921 году сдал экзамены на аттестат зрелости.

С 1923 по 1926 год обучался на богословском факультете Белградского университета, совмещал учёбу с журналистской деятельностью в официальным печатном органе Архиерейского синода РПЦЗ журнале «Церковные ведомости» и с изданием монархической газеты «Голос верноподданного».

В 1925 году женился на В. М. Яржембской, от которой у него было четверо детей.

С августа 1931 года управляющий канцелярией Архиерейского синода РПЦЗ в Сремских Карловцах («фактически исполнял обязанности Секретаря Архиерейского Синода»).

В 1935 году был одним из секретарей совещания, созванного патриархом Сербским Варнавой, имевшим цель объединить все русские эмигрантские приходы; составил первоначальный проект принятого «Временного Положения об управлении Русской Православной Церковью Заграницей».

В 1944 году переехал в Германию, в Карлсбад, и вывез туда значительную часть архива Архиерейского синода.

24 июня 1946 года в городе Кухле митрополитом Серафимом (Ляде) был рукоположён в сан диакона, а на следующий день — в сан иерея.

В эти годы влияние протоиерея Георгия Граббе на церковные дела значительно усилилось. Связано это было с тем, что состав епископата РПЦЗ более чем на половину обновился за счёт иерархов, ранее митрополиту Анастасию неизвестных. Протоиерей Георгий Граббе, неотлучно пребывавший при митрополите в самые тяжёлые годы и верный идеологии РПЦЗ, стал рассматриваться митрополитом как надёжнейший человек. Росту доверия способствовала и успешная канцелярская работа отца Георгия. По свидетельству архимандрита Мстислава (Волонсевича), в Мюнхене протоиерей сблизился с американскими оккупационными властями. Связи с государственными структурами США он сохранял и впоследствии.

С 1947 года — протоиерей; с 1960 года — протопресвитер, настоятель, затем ключарь Синодальной церкви Знамения Божией Матери в Нью-Йорке.

В 1950 году вместе с митрополитом Анастасием (Грибановским) переехал в Нью-Йорк, США.

13 апреля 1956 года награждён правом ношения митры.

В 1957 году в РПЦЗ в результате «клеветнической кампании» на покой был отправлен епископ Пантелеимон (Рудык). По утверждению протоиерея Митрофана Зноско-Боровского, главным обвинителем являлся протоиерей Георгий Граббе.

В 1963 году был одним из главных противников деятельности архиепископа Иоанна (Максимовича) в Сан-Франциско. Поддержал возбуждение гражданского суда над ним, участвовал в его заседаниях как свидетель со стороны обвинения.

В мае 1964 года новым первоиерархом РПЦЗ стал Филарет (Вознесенский). Недостаточная опытность нового первоиерарха, совсем недавно ставшего архиереем, его неискушённость в синодальных делах, незнакомство с реалиями европейской и американской жизни привело к ещё большему росту влиянию протопресвитера Георгия Граббе, ставшего со временем и духовником митрополита. Теперь зависимость РПЦЗ от него стала всеобъемлющей. Даже тепло относившиеся к митрополиту Филарету современники признавали, что административными делми он тяготился и старался переложить их на подчинённых.

30 сентября 1964 года в Нью-Йорке совершил венчание самозванца Михала Голеневского, выдававшего себя за чудесно спасшегося цесаревича Алексия с протестанткой немкой Ингрид Кампф в присутствии «его сестёр» неправославных и не говоривших по-русски «Ольги Николаевны Романовой» и «Татьяны Николаевны Романовой». За это венчание Граббе получил более 10 тысяч долларов США. Это вызвало скандал в РПЦЗ. В результате канонизация РПЦЗ царской семьи, предполагавшаяся в том же году, была отложена на 17 лет, поскольку возникло сомнение в смерти всех пятерых детей Романовых. Узнав об этом «венчании», архиепископ РПЦЗ Иоанн Шанхайский после литургии провёл литию в память об убиенном царевиче Алексее.

С 1932 по 1946 год и с 1951 по 1967 год — редактор журнала «Церковная жизнь», органа Архиерейского синода РПЦЗ. С 1967 года состоял консультантом при Архиерейском синоде РПЦЗ и заведующим отделом внешних сношений.

Обладал большим влиянием на третьего по счёту первоиерарха РПЦЗ митрополита Филарета (Вознесенского). В 1967 году архиепископ Аверкий (Таушев), настоятель Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, написал несколько писем митрополиту Филарету, в которых сетовал, что митрополит находится под влиянием своего секретаря, протопресвитера Георгия Граббе, и его «партии»:
…Невыразимо жаль Вас, Владыка Святый, что Вас так умело и хитро обхаживают люди нечестные, явно потерявшие совесть, если они способны так мерзко и гнусно клеветать на других, кто их видит и знает и кого они поэтому боятся. Ведь, кроме малой кучки личных друзей и родственников, да ещё связанных с ними общностью интересов такого же низкопробнаго свойства, абсолютно никто их не поддерживает. Подлинный церковный народ — не с ними, ибо видит и знает их насквозь и им не верит. Клевеща на других, они думают тем обелить себя… Все было бы у нас в Церкви мирно, тихо и дружно, если бы не стремление этой кучки захватить в свои руки диктаторскую власть….

3 мая 1979 года в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле митрополитом Филаретом (Вознесенским) пострижен в монашество с наречением имени Григорий в честь святителя Григория Богослова. На следующий день возведён в сан архимандрита. 12 мая в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке рукоположён во епископа Манхаттанского, викария Восточно-Американской епархии вопреки полученным незадолго перед хиротонией протестам со стороны архиепископа Сан-Францисского Антония (Медведева), архиепископа Лос-Анджелесского Антония (Синкевича), епископа Сиракузского Лавра (Шкурлы), епископа Сиэтлийского Нектария (Концевича) и епископа Брисбенского Константина (Ессенского), протоиерея Митрофана Зноско-Боровского и других клириков и мирян.

28 октября 1981 года назначен епископом Вашингтонским и Флоридским.

После кончины митрополита Филарета (Вознесенского) новоизбранный первоиерарх митрополит Виталий (Устинов), опираясь на поддержку сочувствующих ему членов Синода, приложил все усилия к устранению закулисного влияния партии Григория (Граббе). Громкой сенсацией было предание огласке шокирующих материалов, собранных протоиереем Виктором Потаповым на основании изученных им документов, а также показания многочисленных свидетелей, вскрывавших нравственные и финансовые преступления не только епископа Григория (Граббе), но и членов его семьи, в частности, его сына, архимандрита Антония (Граббе). В январе 1986 года был созван Архиерейский собор РПЦЗ, на котором рассматривались дела самого епископа Григория и его сына архимандрита Антония (Граббе). Архиепископ Женевский Антоний (Бартошевич) заявил, что «епископ Григорий привык быть хозяином при больных митрополитах, когда все дела ложились на его плечи. Он к этому привык и превысил свои полномочия». В ходе разбирательства, проводившегося на уровне Синода РПЦЗ, епископ Григорий на Архиерейском соборе 1986 года был отстранён от всех занимаемых должностей и уволен за штат с определением места проживания в Леснинском женском монастыре во Франции. Зять епископа Григория протоиерей Владимир Шишков был освобождён от должности заведующего свечным заводом, помощника благочинного, всех синодальных должностей без права руководства богослужениями в синодальном соборе, а дочь епископа Георгия Анастасия Шатилова была уволена от должностей секретаря епископа Григория, заведующей книжным магазином и редактора синодального журнала.

После выхода на покой сперва жил у сестры в Леснинском монастыре в Провемоне (1986—1988), потом снова в США. Был сторонником открытия в СССР приходов РПЦЗ. Категорически осуждал попытки сближения с Московским патриархатом.

4 июля 1994 года на Архиерейском соборе митрополит Виталий (Устинов) отмечал: «В связи с Суздальским бунтом выяснилось, что идеологом его является епископ Григорий. Он подвёл всё дело якобы под каноны, под указ Патриарха Тихона № 362, но эта подтасовка — сомнительна». По воспоминаниям Михаила Ардова, «Владимир Шишков вспоминал такую сцену. В их доме в Нью-Джерси владыка Григорий сидел на своём обычном месте в кресле и вдруг произнёс такую фразу: „Ну всё, на Зарубежном Синоде я поставил крест“».

С 16 по 24 мая 1995 года совершил поездку в Суздаль, где участвовал в богослужениях, заседаниях Архиерейского синода РПСЦ, оказав этим визитом неоценимую поддержку епископу Валентину (Русанцову) и поддержавшему его духовенству уже бывшей Суздальско-Владимирской епархии РПЦЗ. Интервью, данное епископом Григорием после совершения литургии в Кресто-Никольском храме Суздаля 22 мая 1995 года, было опубликовано в печатном органе РПСЦ «Суздальские епархиальные ведомости» и в ряде светских СМИ.

Поездка епископа Григория в Суздаль и его заявления в поддержку ВВЦУ РПСЦ и последующих действий бывших российских архиереев Лазаря (Журбенко) и особенно Валентина (Русанцова) стали предметом рассмотрения на заседании Архиерейского синода РПЦЗ 5–7 сентября 1995 года. Первоначально было принято решение о запрещении в священнослужении епископа Григория за сослужение с запрещённым епископом Валентином и за заявления, прямо противоречащие позиции Синода РПЦЗ по вопросу «Свободной Церкви». В последний день сессии было принято решение ограничиться строгим выговором.

Семья 
С 1925 года был женат на Варваре Максимовне Яржембской (1903—1977). Их дети:
 Анастасия (1925—2005), в замужестве Шатилова, публицист.
 Алексей (1926—2005), в монашестве Антоний — архимандрит РПЦЗ, в 1987 году ушёл в раскол, с 2001 года — епископ РПАЦ на покое
 Дмитрий (1927-2011) — исследователь, специалист и изобретатель в области микроэлектроники

Публикации 
 книги и отдельные публикации
 Корни церковной смуты. Парижское братство Святой Софии и розенкрейцы. — Белград. — 1927. — 30 с.
 Алексей Степанович Хомяков. — Варшава: Варшавская синодальная типография, 1929. — 74 с.
 Единство или единственность церкви. — Варшава. — 1929. — 41 с.
 Англикане и Православная Церковь. — Варшава: Варшавская синодальная типография, 1930. — 39 с.
 Истинная соборность. — Варшава: Варшавская синодальная типография, 1930. — 36 с.
 Культура, прогресс и Церковь. — Варшава: Варшавская синодальная типография, 1931. — 47 с.
 Свобода с христианской точки зрения. — Варшава: Варшавская синодальная типография, 1931.
 Церковь и государство в будущей России. — Белград, 1931. — 27 с.
 Единение или Раздробление. (Ответ на книжку С. В. Троицкого («Размежевание или Раскол»). — Новый Сад. — 1932
 Лже-православие на подъеме. — Джорданвилль, 1954. — 212 с.
 Правда о Русской Церкви на родине и за рубежом. — Джорданвилль, 1961. — 216 с.
 Церковь и её учение в жизни (Собрание сочинений). — Монреаль: Т. 1. 1964. 271 с.; Т. 2. 1970. — 323 с.
 Отрицание вместо утверждения. По поводу брошюры Архиеп. Иоанна Шаховского «Утверждение Поместной Церкви». — Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь. — 1971. — 24 с.
 Книга Правил Святых Апостолов и Вселенских Соборов в трех томах с примечаниями. — Монтреаль: Т. 1. 1971. 188 с.; Т. 2-3. 1974. — 330 с.
 The canonical and legal position of the Moscow Patriarchate. — 1971. — 54 p.
 Отрицание вместо утверждения. По поводу брошюры Архиеп. Иоанна Шаховского «Утверждение Поместной Церкви». — Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь. — 1971. — 24 с.
 Русская Церковь пред лицом господствующего зла. — Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь. — 1991. — 175 с.
 К истории русских церковных разделений. Опровержение ошибок и неправд в сочинении Д. Поспеловского «The Russian Church Under the Soviet Regime 1917—1982» — Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь. — Джорданвилл. 1992. — 79 с.
 Завет святого патриарха. — М., 1996. 340 с.

 статьи
 Письмо в редакцию из канцелярии Св. Синода // Православная Русь. 1940. — № 4. — С. 5—6.
 Русская Зарубежная Церковь в кривом зеркале. (Ответ Архиепископу Иоанну Шаховскому) // «Православная Русь». — 1964. — № 3. — С. 4-8; № 4. — С. 4-6
 О Томосе Американской Автокефалии // Православная Русь. — 1970. — № 3. — С. 6-7
 Церковь на Аляске после двухсот лет // Ежегодник Православной церкви в Америке. — 1976. — С. 24-31
 Докладная записка о каноничности и церковно-бытовом значении соглашения Московской Патриархии и Американской об Автокефалии последней // «Православная Русь». — 1969. — № 23. — С. 6-8
 Нет ничего дороже истины // Православная Русь. — 1990. — № 22 (1427). — С. 4-7
 Путь русской зарубежной церкви // Вертоград. — 1993. — № 1. — С. 24-25

 Дневник. 1917 год — Кисловодск
 1917 г. 22 ноября — 31 декабря
 1918 г. 1 января — 16 Января
 1918 г. 17 Января — 15 Февраля
 1918 г. 16 Февраля — 6 Марта
 1918 г. 7 Марта — 19 Апреля
 1918 г. 20 Апреля — 11 Июня
 1918 г. 12 Июня — 8 Июня
 1918 г. 9 Июня — 1919 г. 4/17 Апреля
 1929 г. 5/18 Апреля — 1930 г. 22 Марта /7 Апреля

Примечания

Литература 
 25-летие священства протопресвитера Георгия Граббе // «Православная Русь». — 1970. — № 12. — С. 13
 Зайде Г. Памяти епископа Георгия (Граббе) 1902—1995 // «Вестник Германской Епархии Русской Православной Церкви за границей». Мюнхен. — 1995. — № 6. — С. 19—20
 Памяти ушедших. Епископ Григорий (Граббе) // «Православная Русь». — 1995. — № 20. — С. 5—6
 
 
 
 Священник Александр Шмеманн Спор о Церкви // rocorstudies.org, 13 ноября 2017
 Маковецкий А. В., прот. «Прошу Вас принять выражение моей глубокой преданности»: письма протоиерея Георгия Граббе великому князю Владимиру Кирилловичу (1948—1959 гг.) // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2019. — Вып. 88. — С. 138—152.
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1902 году
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Персоналии:Ромны
Умершие в 1995 году
Умершие в округе Берген
Выпускники богословского факультета Белградского университета
Епископы Русской православной церкви заграницей
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны в Германии
Русские эмигранты первой волны в США
Граббе (дворяне)